Władysław Kandefer (ur. 1921, zm. 2016), rzeźbiarz
 Władysław Kandefer (ur. 1939, zm. 2005), polityk, poseł na Sejm PRL VIII kadencji.